, un téléfilm américain réalisé par Jerry London et sorti en 1989 ;
 , un jeu vidéo de billard sorti sur  en 1992.

Notes et références